Le mot tourangeau (féminin : tourangelle) peut désigner :
 ce qui a rapport à la Touraine, une ancienne province française
 Communauté de communes de l'Est Tourangeau
 le français régional de Touraine
 l'idiome tourangeau, presque disparu
 un habitant du département d'Indre-et-Loire
 un habitant de la ville de Tours

Patronyme 

 Adolphe Guillet dit Tourangeau (1831-1894), homme d'affaires et homme politique québécois ;
 Jacques Tourangeau (né en 1941), acteur canadien ;
 Huguette Tourangeau (1938-2018), chanteuse d'opéra mezzo-soprano québécoise.

Pseudonyme 
Nom de plume
 Le Sancelrien tourangeau, nom de plume d'André-Charles Cailleau (1731-1798), libraire français

Surnom
 Émile Ottia (1808-1884), dit « Émile le Tourangeau », Compagnon serrurier du Devoir (voir Serrure à secret)

Homonymie de patronyme
Gentilé

en:Tours#Language